Alagyaz – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn
 Aragatsavan – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn